Александра Ивановна Бабинцева () — российская дзюдоистка, бронзовый призёр чемпионата мира, участница летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, Заслуженный мастер спорта России.

Карьера 
Воспитанница кировского дзюдо. Сейчас тренируется в Москве. Тренеры — Костин Л. Н., Тимофеева Е. В. и Нефедов В. А.

В 2012 году стала чемпионкой Европы среди юниоров. На европейском молодёжном первенстве в Праге стала бронзовым призёром.

В 2013 году победила на первенстве России (до 23 лет), а на первенстве России (до 21 года) стала лишь второй.

На Универсиаде 2013 года стала обладательницей бронзы в командном зачёте.

В июле 2015 на Универсиаде в Кванджу завоевала личную бронзу, а также командную бронзу.

На Универсиаде 2017 года она завоевала бронзу в личном первенстве.

В 2018 году Александра стала обладательницей бронзовой медали чемпионата мира.

Примечания

Ссылки 
 
 А. Бабинцева на сайте Федерации дзюдо России
 Александра Бабинцева – биография и видео боёв на портале LegendaryFighters.ru

Самбисты России
Дзюдоисты России
Прапорщики (Российская Федерация)
Спортсмены Кировской области
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2020 года